Физикелла () — итальянская фамилия. 

Известные носители:
 Физикелла, Джанкарло (род. 1973) — итальянский автогонщик, пилот Формулы-1 и 24 часов Ле-Мана. 
 Физикелла, Сальваторе (род. 1951) — итальянский католический священослужитель, прелат и куриальный ватиканский сановник.

Другое:
 Fisichella Motor Sport — название с 2006 по 2009 год итальянской автогоночной команды Coloni Motorsport.